Майкл Джозеф Стивен Дудикофф (; род. 8 октября 1954, Редондо-Бич (Калифорния), США) — американский актёр и мастер боевых искусств.

Биография 

Его мать по происхождению франкоканадка, а отец — русский, который научил Майкла немного говорить на родном языке. Окончил среднюю школу в Редондо-Бич. Обучался в колледже Харбор, изучал детскую психологию. Владеет приемами карате и бокса.

До начала карьеры в кино работал сварщиком и официантом. Был востребован как фотомодель.

Женат. У Майкла двое детей. Дочь Нэнси и сын Джозеф. У Дудикоффа три сестры — Линда Джин, Мишель и Барбара (умерла в начале 1990-х).

Дудикофф прекратил сниматься в 2002 году. Вернулся в кино в середине 2010-х годов.

Майкл увлекается архитектурой и в свободное время проектирует загородные дома, в том числе и для себя. Живёт в Роллинг Хиллс, штат Калифорния.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры США